Пио́новая бесе́дка, также Пио́новый павильо́н():
 «» — пьеса Тан Сяньцзу (1598), традиционно представляемая в жанре китайской оперы «куньцюй». 
 «Пионовая беседка» — опера Тань Дуня по пьесе Тан Сяньцзу (1998).
 «Пионовая беседка» — художественный фильм режиссёра Юньфаня (Китай, 2001). 
 «Пионовая беседка» — балет хореографа Фей Бо по пьесе Тан Сяньцзу (Китайский национальный балет, 2008).  
 «Пионовая беседка» — международная постановка японского актёра и режиссёра Бандо Тамасабуро V (2009).